Звиков може бити:

 Звиков (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Звиков (Чешки Крумлов), насељено мјесто у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република